«Четыре короля» — комбинация гадальных или игральных карт в различных карточных играх, пасьянсах.

История 
  — название четверых вождей алгонкинских племён, прибывших в 1710 году в Лондон для встречи с королевой Анной и августейшими особами Старого Света, и заключивших англо-индейское соглашение.
  — название политического договора немецких князей, заключённого в 1850 году.

Музыка 
 «4 Короля» — украинская поп-группа.

Спорт 
 «Четыре короля бокса» (The 4 Kings of Boxing) — коллективное прозвище в прессе и литературе четверых боксёров средних весовых категорий 1980-х годов: Шугара Рэя Леонарда, Марвина Хаглера, Томми Хирнса и Роберто Дурана.

Театр 
 «Четыре короля оперетты» — широко употребляемое в театральных кругах название группы наиболее известных представителей жанра: Жака Оффенбаха, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Франца Легара.

Телевидение 
  — американский ситком 2006 года.

См. также 
 Три короля (значения)